Franz Wagner (1810–1883) – niemiecki malarz
 Franz Wagner (1849–1931) – austriacki polityk, parlamentarzysta CSP
 Franz Wagner (1860–1929) – austriacki polityk, parlamentarzysta DnP
 Franz Adam Wagner (1869–1956) – niemiecki polityk, parlamentarzysta landowy w Hesji, związany z Centrum
 Franz Wagner (1872–1958) – austriacki polityk, parlamentarzysta CSP
 Franz Wagner (1911–1984) – austriacki piłkarz
 Franz Wagner (ur. 2001) – niemiecki koszykarz